New Bremen ("Nuova Brema" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Stati Uniti d'America
 New Bremen – città della Contea di Lewis, New York
 New Bremen – villaggio della Contea di Auglaize, Ohio